Figuerola ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Millàs i Figuerola (1862–1939), katalanischer Architekt des Modernisme
 Enrique Figuerola (* 1938), kubanischer Leichtathlet
 José Mallorquí Figuerola (1913–1972), spanischer Schriftsteller
 Justo Figuerola (1771–1854), kurzzeitig Peruanischer Präsident

Siehe auch:
 Figueroa